Тамшон () — вьетнамский топоним:
 Тамшон — город в уезде Шонгло, провинция Виньфук.
 Тамшон — община в уезде Нуйтхань, провинция Куангнам.